Lipie peut désigner :

Gastronomie 
 le lipie, un pain roumain.

Toponymie 
Lipie est également le nom de plusieurs localités polonaises :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Lipie, un village du powiat de Lubaczów
 Lipie, un village du powiat de Rzeszów 
 Lipie, un village du powiat de Bieszczady 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lipie, un village 
 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Lipie, un village du powiat de Gostyń
 Lipie, un village du powiat de Kępno 
 Lipie, un village du powiat de Września 

dans la voïvodie de Łódź
 Lipie, un village du powiat de Kutno
 Lipie, un village du powiat de Pajęczno 
 Lipie, un village du powiat de Radomsko 
 Lipie, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 
 Lipie, un village du powiat de Wieluń

dans la voïvodie de Mazovie
 Lipie, un village

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Lipie, un village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lipie, un village du powiat de Myślibórz 
 Lipie, un village du powiat de Świdwin 
 Lipie, un village du powiat de Wałcz

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Lipie, un village du powiat de Starachowice
 Lipie, un village du powiat de Włoszczowa

dans la voïvodie de Silésie
 Lipie, un village du powiat de Częstochowa
 Lipie, un village du powiat de Kłobuck, et la gmina dont il est le siège

Homonymie de toponyme